Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Der Alte, sortiert nach der offiziellen Folgennummerierung des ZDF. Die Fernsehserie umfasst vier Epochen mit vier verschiedenen Hauptdarstellern und insgesamt 453 Episoden.

Übersicht

Episoden mit Siegfried Lowitz

Episoden mit Rolf Schimpf

Episoden mit Walter Kreye

Episoden mit Jan-Gregor Kremp

Episoden mit Thomas Heinze

Weblinks 
 

Alteepisoden #Der